Север (батальон, Чечня) — с 2008 года 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова
 Север (батальон, Украина)